Ю́рий Жу́ков:
 Жуков, Юрий Аверкиевич (1933—2010) — генерал-лейтенант, начальник космодрома Байконур.
 Жуков, Юрий Александрович (1908—1991) — советский журналист-международник.
 Жуков, Юрий Михайлович (1945—2018) — советский и российский учёный.
 Жуков, Юрий Николаевич (1938—2023) — советский и российский историк.